Plaats in een winkel waar de betalingen worden verricht; loket of balie waar men kan betalen, bijvoorbeeld om een toegangsbewijs kopen
 Kasregister, apparaat dat in winkels wordt gebruikt om de betalingen te registreren
 Kassa (consumentenprogramma), televisieprogramma van de Nederlandse omroep VARA over consumentenzaken
 Kassa (Mali), gemeente in Mali
 Košice (stad in Slowakije) (Kassa in het Hongaars), een Slowaakse stad
 een dorp in Zweden:
 Kassa (Kristinehamn)
 Kassa (Mjölby)
 Kassa (Pajala)